7553 Буйє (7553 Buie) — астероїд головного поясу, відкритий 30 березня 1981 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,515.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (7501-7600)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1981
Головний пояс астероїдів